Тодор Тодоров може да се отнася за:

 Тодор Тодоров – български актьор, р. 1935
 Тодор Тодоров – български офицер, генерал-майор, р. 1930
 Тодор Тодоров – български офицер, генерал-майор, р. 1931
 Тодор Тодоров – български офицер, генерал-майор, р. 1946,
 Тодор Тодоров – български офицер, бригаден генерал, р.1968
 Тодор Тодоров – български философ и писател, р. 1977
 Тодор Тодоров – български музиковед и фолклорист
 Тодор Тодоров – български футболист, вратар, р. 1982
 Тодор Тодоров – български футболист, защитник, р. 1944
 Тодор Тодоров – български шахматист
 Тодор Тодоров (1906 – ?) – български политик от БЗНС